Федір Іваник (Івани́ка) (*д/н —†після 1687) — кошовий отаман Війська Запорозького Низового у 1686 році, український дипломат Козацької доби.

Життєпис 
Про родину та дату народження Федора Іваника немає жодних відомостей. У 1686 році обирається кошовим отаманом, замінивши Григорія Сагайдачного. Під час своєї каденції займав промосковську позицію. Відмовився приєднатися до походу Кримського ханства проти Речі Посполитої, водночас не надавав допомогу королю останньої Яну III Собеському у боротьби з османською імперією на Поділлі.

Невдовзі Московський уряд звернувся до Іваника з вимогою негайно рушити проти кримчаків. На допомогу йому присилали кінно-піший загін під орудою воєводи Григорія Косагова. Проте кошовий заявив, що війну з кримчаками може розпочати тільки тоді, коли надійдуть війська українського гетьмана. «…якщо гетьман Самойлович не пришле на Січ ратних людей, то запорожці у Крим не підуть, а лише охоронятимуть свій кіш», — скаржився на непоступливого отамана Косагов у Москву, своїм повелителям.

Після завершення каденції, у 1687 році очолив делегацію запорізького війська до новообраного гетьмана Івана Мазепи. Тут затримався на деякий час. Отримав доручення від Мазепи очолити делегацію до Москви. Про тему та результати перемовин немає даних. Також не знано про подальше життя Федора Іваника.

Джерела 
 Федір Іваник

Кошові отамани